120 может означать:
 120 (число) — натуральное число между 119 и 121.
 120 год — год григорианского календаря, начинавшийся в воскресенье.